Орехуэла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орехуэла, Джефферсон (род. 1993) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Флуминенсе» и сборной Эквадора.
 Орехуэла, Карлос (род. 1993) — эквадорский футболист.
 Орехуэла, Луис (род. 1995) — колумбийский футболист, защитник клуба «Депортиво Кали».